Переславичи — название населённых пунктов:

Россия 
 Переславичи — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Переславичи — деревня в Суворовском районе Тульской области.

Украина 
 Переславичи — село в Иваничевском районе Волынской области.